Hamber ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Hamber (1893–1940), österreichischer Filmkaufmann, Filmproduzent, Filmverleiher und Kinosaal-Manager
 Eric Hamber (1879–1960), von 1936 bis 1941 Vizegouverneur der Provinz British Columbia
 Philipp Hamber (1887–1940), österreichischer Filmkaufmann, Filmverleiher, Filmtheater-Betreiber und Filmproduzent

Siehe auch:
 Humber